Ирвин Мартин Смит—младший (; 9 августа 1998, Новый Орлеан, Луизиана) — профессиональный американский футболист, тайт-энд клуба НФЛ «Миннесота Вайкингс». На студенческом уровне играл за команду Алабамского университета. Победитель плей-офф NCAA в сезоне 2017 года. На драфте НФЛ 2019 года был выбран во втором раунде.

Биография

Любительская карьера 
Ирв Смит родился 9 августа 1998 года в Новом Орлеане. Его отец, Ирв Смит—старший, в прошлом профессиональный футболист, игравший за «Нью-Орлеан Сэйнтс», «Сан-Франциско» и «Кливленд Браунс». Смит-младший окончил старшую школу Бразер Мартин в статусе одного из лучших игроков Луизианы по версии ESPN. В 2016 году он поступил в Алабамский университет, предпочтя его ряду других футбольных программ.

В турнире NCAA Смит дебютировал в сезоне 2016 года, но принял участие только в одном матче и результативными действиями не отметился. На второй год обучения он стал получать больше игрового времени, приняв участие в четырнадцати играх, четыре из которых начал в стартовом составе. Всего в 2017 году Смит набрал 128 ярдов на приёме, сделав три тачдауна. 

В 2018 году он стал одним из основных принимающих «Кримсон Тайд», набрал за сезон 710 ярдов и сделал семь тачдаунов, установив рекорд университета для тайт-эндов. По результатам опроса тренеров Смита включили во вторую сборную звёзд Юго-Восточной конференции.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Оценивая перспективы Смита перед драфтом 2019 года, его называли одним из самых разносторонних игроков на своей позиции. Выделялась его скорость, сильные руки и способность освобождаться от прикрытия. Также указывалось, что он может быть полезен на блоке при игре на выносе. Смиту прогнозировали выбор во втором раунде и будущее в качестве игрока основного состава в НФЛ. 

На драфте НФЛ 2019 года Ирв Смит был выбран клубом «Миннесота Вайкингс» во втором раунде под общим 50 номером. В начале мая он подписал с командой четырёхлетний контракт на сумму 5,8 млн долларов. В составе «Вайкингс» Смит дебютировал в первой игре регулярного чемпионата 2019 года против «Атланты Фэлконс». За первые два года карьеры Смит сыграл 29 матчей, набрав 676 ярдов с семью тачдаунами. Летом 2021 года, после ухода из команды Кайла Рудолфа, он стал основным тайт-эндом «Миннесоты». В заключительном предсезонном матче в августе 2021 года он получил травму мениска, в сентябре ему была сделана операция. Сроки восстановления Смита оценивались в четыре или пять месяцев, сезон 2021 года он пропустил полностью.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Миннесота Вайкингс»